Галина Кожевникова:
 Кожевникова, Галина Владимировна (1974—2011) — историк, публицист, специалист в области исследований экстремизма.
 Кожевникова, Галина Степановна (род. 1956) — советская и российская баскетболистка.